Hofmann kan syfta på:

Personer
 Hofmann (auktor) – auktorsförkortning för flera personer

Personer med efternamnet Hofmann eller Hofman

 Albert Hofmann (1906–2008), schweizisk kemist känd för syntetiseringen av LSD
 Alex Hofmann (född 1980), tysk roadracingförare
 Alexander Hofman, svensk sångare
 Anna Hofman-Uddgren (1868–1947), svensk skådespelare, varietéartist, manusförfattare, teaterledare och regissör
 August Wilhelm von Hofmann (1818–1892), tysk kemist

 Corinne Hofmann (född 1960), tysk författare

 David Hofman (1908–2003), brittisk tv-pionjär, författare och fronftigur inom bahá'í-tron
 Detlef Hofmann (född 1963), tysk kanotist

 Franz Hofmann (1906–1973), tysk Hauptsturmführer och Schutzhaftlagerführer i Auschwitz
 Friedrich Hofmann (1813–1888), tysk skriftställare

 Hans Hofmann (1880–1966), tysk expressionistisk målare
 Hans de Hofman (1713–1793), dansk historiker
 Heinrich Hofmann, flera personer
 Heinrich Hofmann (konstnär) (1824–1911), tysk konstnär
 Heinrich Hofmann (tonsättare) (1842–1902), tysk tonsättare
 Holger Hofman (1868–1929), dansk skådespelare och teaterledare

 Ida Hofmann (1854–1926), ungersk pianist och författare

 Johann Christian Konrad von Hofmann (1810–1877), tysk teolog
 Józef Hofmann (1876–1957), polsk pianist

 Karl von Hofmann (1827–1910), tysk politiker
 Konrad Hofmann (1819–1890), tysk filolog

 Leopold Hofmann (1738–1793), österrikisk tonsättare
 Louis Hofmann (född 1997), tysk skådespelare
 Ludwig von Hofmann (1861–1945), tysk målare

 Melchior Hofmann (1495–1543 eller 1544), tysk anabaptis

 Niels de Hofman (1717–1785), dansk ämbetsman

 Otto Hofmann (1896–1982), tysk SS-Obergruppenführer

 Peter von Hofmann (1865–1923), österrikisk militärofficer under första världskriget

 Richard Beer-Hofmann(1866–1945) , österrikisk romanförfattare, dramatiker och poet
 Rogier Hofman (född 1986), nederländsk landhockeyspelare

 Sven Hofman (död 1766)), svensk bonde och politiker

 Tycho de Hofman (1714–1744), dansk ämbetsman

 Walter Hofmann (född 1949), tysk kanotist
 Willi Hofmann (född 1940), schweizisk bobåkare

Geografi

Antarktis 

 Mount Hofmann – berg i Antarktis
 Mühlig-Hofmann-Gebirge – berg i Antarktis
 Hofmann Trough – gravsänka i Antarktis

Se även
Hofman

Se även
Hoffmann